Vítězem mužské dvouhry se poprvé v historii turnaje stal československý tenista, a to Jan Kodeš, když ve finále porazil sovětského reprezentanta Alexe Metreveliho 6–1, 9–8(7–5), 6–3. Za stavu 8–8 ve druhém setu se hrál tiebreak, stalo se tak vůbec poprvé ve wimbledonském finále dvouhry.

Osmdesát jedna hráčů, členů Asociace profesionálních tenistů, turnaj bojkotovalo na protest proti udělenému zákazu startu Jugoslávci Niki Pilićovi. V turnaji je nahradila řada kvalifikantů a tzv. šťastných poražených.

Nasazení 
  Ilie Năstase (4. kolo)
  Jan Kodeš (vítěz)
  Roger Taylor (semifinále)
  Alex Metreveli (finále)
  Owen Davidson (4. kolo)
  Jimmy Connors (čtvrtfinále)
  Björn Borg (čtvrtfinále)
  Jürgen Fassbender (čtvrtfinále)

Pavouk 
Legenda
 Q – kvalifikant
 WC – divoká karta
 LL – šťastný poražený
 r. – skreč

Finálová část

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 1973